Paceños – abitanti di La Paz (Colombia)
Paceños – abitanti di La Paz (Uruguay)